Königsbrunn ist Name folgender Orte:

Deutschland:
 Königsbrunn, eine Stadt im Landkreis Augsburg, Bayern
 Königsbrunn (Thierhaupten), Ortsteil des Marktes Thierhaupten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Bad Königsbrunn, ehemalige Kaltwasserheilanstalt und Sommersitz des sächsischen Königshauses in Königstein/Sächsische Schweiz

Österreich:
 Königsbrunn am Wagram, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Königsbrunn (Gemeinde Enzersfeld), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Königsbrunn ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Königsbrunn (1823–1907), österreichischer Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Königsbronn
 Königsborn